Die Communauté de communes du Pays du Sânon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 24. Dezember 1997 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Einville-au-Jard.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Crévic zur Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays du Sanon
Gegründet 1997